Buchy je název dvou obcí ve Francii:

 Buchy (Moselle) – obec v departementu Moselle
 Buchy (Seine-Maritime) – obec v departementu Seine-Maritime